

Patronyme 

 George Keith Elphinstone (1746-1823), officier de marine anglais ;
 John Elphinstone (1722-1755), officier de marine anglais ;
 John Elphinstone, 13e lord Elphinstone (1807-1860), homme politique et ambassadeur écossais ;
 Margaret Elphinstone (née en 1948), romancière écossaise ;
 Mountstuart Elphinstone (1779-1859), historien et homme politique écossais ;
 William Elphinstone (1431/37-1514), prélat écossais ;
 William George Keith Elphinstone (1782-1842), officier britannique .

Toponyme 

 , localité de la région d'Isaac dans le Queensland ;
 , localité de la région de Toowoomba dans le Queensland ;
 , comté du Queensland ;
 , ville de l'État de Victoria ;
 , lac du Queensland ;

 , communauté du Manitoba ;
 , parc provinciale de la Colombie-Britannique ;
 Regina Elphinstone, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan ;
 Regina Elphinstone-Centre, circonscription provinciale de la Saskatchewan ;

 Récif d'Elphinstone, récif de la mer Rouge ;

 , village du East Lothian ;
 Port Elphinstone, quartier résidentiel d'Inverurie, en Écosse.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme